Тайоло — топоним.

 Тайоло (город) — город в Малави.
 Тайоло (округ) — округ в Малави.